Niemcy:
 Lorscheid – dzielnica gminy Sankt Katharinen w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Lorscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-palatynat, w powiecie Trier-Saarburg